Михаил Борисенко:
 Борисенко, Михаил Иванович (1917—1984) — советский учёный и педагог, Герой Социалистического Труда.
 Борисенко, Михаил Петрович (1909—1979) — советский военный деятель, Герой Советского Союза, майор.
 Борисенко, Михаил Харлампиевич (1904—1948) — советский военный деятель, генерал-майор авиации.